Чемпионат Испании по футболу 1933/1934 — 6-й сезон чемпионата Испании по футболу. Футбольный клуб «Атлетик Бильбао» стал чемпионом Испании в 3-й раз. В турнире принимали участие 10 клубов. Было сыграно 90 игр и забито 378 голов. По итогам турнира футбольный клуб «Аренас» должен был вылететь в Сегунду, но Королевская испанская футбольная федерация расширила количество участников до 12, поэтому «Аренас» остался в Примере.

Турнирная таблица

Потуровая таблица
 
</center>

Результаты матчей 

Источник: www.rsssf.com

Бомбардиры

Статистика сезона

Голы 
 Наибольшее число голов в одном матче: 10 голов
 «Овьедо» — «Барселона»  — 7:3
 Самая крупная победа в гостях: 3 гола
 «Доностия» — «Мадрид»  — 0:3
 
 «Эспаньол» — «Атлетик Бильбао»  — ?
 Самая крупная победа дома: 9 голов
 «Атлетик Бильбао» — «Аренас»  — 9:0

Ссылки 
 Официальный сайт Ла Лиги
 Статистика www.rsssf.com

1934
Испания
Испания
Спорт в Испании в 1933 году
Спорт в Испании в 1934 году